Frederik III van Meißen bijgenaamd de Strenge (Dresden, 14 december 1332 - Altenburg, 21 mei 1381) was van 1349 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen en landgraaf van Thüringen. Hij behoorde tot het huis Wettin.

Levensloop
Frederik III was de oudste zoon van markgraaf Frederik II van Meißen en diens echtgenote Mathilde, dochter van keizer Lodewijk de Beier van het Heilige Roomse Rijk.

In 1349 werd hij na de dood van zijn vader samen met zijn jongere broers Balthasar en Willem I markgraaf van Meißen en landgraaf van Thüringen. Omdat Balthasar en Willem nog minderjarig waren, regeerde Frederik III voorlopig nog alleen en trad hij op als regent voor zijn jongere broers. In 1368 begonnen de drie broers hun domeinen gezamenlijk te regeren, waarbij de broers om de twee jaar van leiderschap wisselden. Vervolgens verdeelden de broers in 1379 hun domeinen onderling.

In 1381 stierf Frederik III, waarna hij werd bijgezet in de Abdij van Altzella. Het markgraafschap Meißen werd na zijn dood verdeeld tussen zijn drie zonen en zijn broer Willem, terwijl het landgraafschap Thüringen naar zijn broer Balthasar ging.

Huwelijk en nakomelingen
Frederik III huwde in 1347 met Catharina van Henneberg (1334-1397), dochter van graaf Hendrik IV van Henneberg-Schleusingen. Omdat Catharina erfgename was, verwierf Frederik III via dit huwelijk onder meer Coburg, Neustadt, Sonneberg, Neuhaus-Schierschnitz en Rodach. Het echtpaar kreeg vier zonen:
 Frederik (1350), jong gestorven
 Frederik IV (1370-1428), markgraaf van Meißen en keurvorst van Saksen.
 Willem II (1371-1425), markgraaf van Meißen
 George (1380-1401)

Voorouders

Markgraaf van Meißen
Landgraaf van Thüringen
Huis Wettin
Persoon in de 14e eeuw